Уильям Гамильтон () может относиться к следующим персоналиям:
 (в хронологическом порядке)
 Гамильтон, Уильям, 2-й герцог Гамильтон (1616—1651) — государственный деятель Шотландии.
 Гамильтон, Уильям (1704—1754) — шотландский поэт.
 Гамильтон, Уильям (1730—1803) — британский дипломат и антиквар, покровитель изящных искусств.
 Гамильтон, Уильям (1751—1801) — английский художник.
 Гамильтон, Уильям (1783—1856) — ирландский естествоиспытатель, врач и путешественник.
 Гамильтон, Уильям (1788—1856) — шотландский философ.
 Гамильтон, Уильям Роуэн (1805—1865) — ирландский математик.
 Гамильтон, Уильям, 11-й герцог Гамильтон (1811—1863) — шотландский аристократ и первый пэр Шотландии.
 Гамильтон, Уильям, 12-й герцог Гамильтон (1845—1895) — шотландский аристократ.
  (1899—1978)— изобретатель гидроцикла.
 Гамильтон, Уильям Дональд (1936—2000) — английский эволюционный биолог.